Municipio de Reilly puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Reilly (condado de Nemaha, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Nemaha.
 Municipio de Reilly (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.